Sandvig kan syfta på följande:
Anders Sandvig, norsk tandläkare och museiman (1862–1950)

Geografi

Danmark 

 Allinge-Sandvig, ort, Bornholm, 
 Sandvig (Als), vik,

Färöarna 

 Sandvík, ort, Suðuroyar sýsla, 

Robotskapade Färöarnaförgreningar